Jacques Rouland (13 de noviembre de 1930 – 14 de junio de 2002) fue un presentador radiotelevisivo de nacionalidad francesa.

Biografía 
Nacido en Saint-Sauveur-le-Vicomte, Francia, Jacques Rouland cursó unos breves estudios en la abadía de su pueblo natal, perteneciente a la orden  de la Fondation d'Auteuil, formándose después en el seminario de Caen. A partir de 1944 cumplió una formación musical que le llevó a seguir el ejemplo de su hermano, Jean-Paul Rouland, y entrar en la radio. 

Su debut en el medio llegó en 1961 con La source des chansons. En 1963 lanzó Gardez le sourire en Europe 1, programa interpretado por Jacques Legras. Al año siguiente se reconvirtió en el show La Caméra invisible, que también creó Pierre Bellemare, y en el que volvía a actuar Jacques Legras. En 1982 produjo y presentó la emisión televisiva Mardi Cinéma.

Jacques Rouland falleció en 2002 en Bois-Guillaume, Francia, a causa de un cáncer de laringe. Fue enterrado en Escames, Francia.

Radio

Europe 1 
 1978 - 1979 Vingt millions cash, con Jean-Paul Rouland, Pierre Bellemare y Jean-Marc Epinoux
 1980 - 1982 Le sweepstake, con Robert Willar 
 1982 - 1983 C'est la récré, con Julie Leclerc
 1983 - 1984 Silence ... on joue, con Anne Perez 
 1984 Tranche 16 h-18 h, con Jacky y Julie Leclerc

RMC 
 1984-1985 Crónica cotidiana y emisión hebdomadaire

Filmografía

Actor

Bibliografía 
Les fous rires de la caméra cachée. París Acropole 
Les employés du gag « Gardez le sourire » « La caméra invisible ». París: Calmann-Lévy 1989 ISBN 270210746X
Les sacapoux. París: Seine, 1998 
Ma caméra invisible. París: Pygmalion, 1999 
Les amoureux du 7e art. París:Jade 1985, J'ai lu, 2001

Director

Referencias

Enlaces externos 
 

Nacidos en 1930
Presentadores de televisión de Francia
Locutores de radio de Francia
Fallecidos por cáncer de laringe
Fallecidos por cáncer en Francia